<< 2016 Премия Лоренса Оливье 2018 >>

Церемония вручения Премии Лоренса Оливье 2017 года состоялась 9 апреля 2017 года в Королевском Альберт-холле в Лондоне (Великобритания). Трансляция лучших моментов прошла на телеканале ITV вскоре после её окончания. Ведущим церемонии выступил британский актёр и комик Джейсон Мэнсфорд.

Участие в церемонии 
К рассмотрению для участие в церемонии награждения допускались любые постановки, премьера которых состоялась между 17 февраля 2016 года и 21 февраля 2017 года в театрах, являющихся членами Театрального сообщества Лондона, при условии, что спектакль был показан не менее 30 раз.

Календарь событий 
 2 марта — Кеннет Брана получает Специальную премию Театрального сообщества
 6 марта — объявление 26 категорий номинантов в прямом эфире в Facebook-аккаунте премии (ведущие Дениз Гоф и Мэтт Генри)
 10 марта — вечеринка номинантов, Джейсон Мэнсфорд второй год подряд становится ведующим премии
 9 апреля — церемония награждения

Победители и номинанты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоуренса Оливье 
 

2017
2017 год в Великобритании
2017 год в театре